Friesdorf – quartiere della città di Bonn (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Friesdorf – frazione della città di Mansfeld (Sassonia-Anhalt)
 Friesdorf – località del comune di Wollin (Brandeburgo)